Гран-при Португалии 1993 года — четырнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе Эшторил в Португалии. Соревнования состоялись 26 сентября 1993 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл — 1:14,859.
 Деймон Хилл стартовал с последнего места из-за проблем на прогревочном круге.
 Ален Прост досрочно завоевал титул чемпиона мира
 Первая гонка Мики Хаккинена за МакЛарен закончилась аварией на 32 круге. В квалификации же он сенсационно обошёл своего партнёра по команде Айртона Сенну.
 50-й подиум для команды Benetton.
 Последняя гонка для команды Scuderia Italia и последний старт для шасси Lola.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики ФИА
 Обзор гонки на f1news.ru

Гран-при Португалии